Gong kan avse:
 Gong (auktor) – förkortningar vid biologisk namngivning

Musik
 Gong eller gonggong – slaginstrument av metall
 Gong (musikgrupp) – multinationell rockgrupp, mestadels verksam i Frankrike
 Tuff Gong – musikförlag på Jamaica

Begrepp av kinesiskt ursprung 
 Gong-Gong  – kinesisk mytologisk gestalt
 Falun Gong – kinesisk rörelse för meditation och kroppsövning
 Qi gong – typ av kinesiska kroppsövningar

Personer med efternamnet/släktnamnet Gong
Personer utan angiven nationalitet är från Kina
Män
 Prins Gong (1833–1898), prins och statsman
Kvinnor
 Gong Li (född 1965), kinesisk-singaporiansk skådespelare
 Gong Lijiao (född 1989)), kulstötare
 Gong Qianyun (född 1985), kinesisk singaporiansk schackspelare
 Gong Xiangyu (född 1997), volleybollspelare
 Gong Zhichao (född 1977), badmintonspelare

Geografi

Indonesien
 Gunung Gong – flera bergsformationer på Java

Iran
 Gardaneh-ye Gong – bergspass i Esfahan-provinsen

Kanada
 Gong Lake – insjö i  Ontario

Kina
 Gong, Yibin – härad under Yibins stad på prefekturnivå, Sichuan-provinsen
 Chākung Gong – berg i Tibet

Efternamnsförgreningssidor
Kinesiska efternamn